Charlie y la fábrica de chocolate puede referirse a:
Charlie y la fábrica de chocolate (título original: Charlie and the Chocolate Factory) es un libro infantil escrito en 1964 por el autor británico Roald Dahl.
Un mundo de fantasía (título original: Willy Wonka & the Chocolate Factory) es una película de 1971, basada en dicho libro.
Charlie y la fábrica de chocolate (título original: Charlie and the chocolate factory) es una película de 2005.
Charlie y la fábrica de chocolate son videojuegos de 1985 y 2005 basados en la película del mismo nombre.